Nebelhorn Trophy 2013 – międzynarodowe zawody łyżwiarstwa figurowego w sezonie 2013/2014. Zawody rozgrywano od 26 do 28 września 2013 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

Były to drugie i zarazem ostatnie po mistrzostwach świata 2013 zawody, podczas których państwa mogły uzyskać kwalifikację na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 w Soczi. W momencie obsadzania wolnych miejsc brane były pod uwagę tylko państwa, które w danej konkurencji nie miały zakwalifikowanych zawodników/pary. W odróżnieniu od mistrzostw świata podczas Nebelhorn Trophy każdy kraj mógł uzyskać tylko jedno miejsce w każdej z czterech konkurencji. W konkurencji solistów i solistek do przyznania było 6 kwalifikacji, w parach sportowych 4, w parach tanecznych 6.

Wśród solistów triumfował Japończyk Nobunari Oda, natomiast w rywalizacji solistek Rosjanka Jelena Radionowa. W parach sportowych wygrali Rosjanie Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Amerykanie Madison Hubbell i Zachary Donohue.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2013
2013 w łyżwiarstwie figurowym
2013 w Niemczech